est la formule brute de plusieurs isomères.

 cyprodinil, numéro CAS 
 jaune de méthyle, numéro CAS